Juan Godoy, conjunto del nombre propio José y del apellido Godoy, puede referirse a las siguientes personas:
 Juan Godoy, religioso chileno
 Juan Ramón Godoy, político chileno
 Juan José Godoy, jesuita chileno
 Juan Godoy Viñales, futbolista paraguayo
 Juan Carlos Godoy, cantante argentino
 Juan Gualberto Godoy, político argentino

Véase también 
 Juan Silvano Godoi, intelectual paraguayo
 Estación Juan Godoy, estación ferroviaria